

Onomastica
Mahdi – nome proprio di persona maschile

Persone
al-Mahdi – Califfo abbaside con questo laqab
Mahdi – soprannome di Muhammad Ahmad bin Abd Allah (1844-1885), che guidò la rivolta dei Dervisci sudanesi contro il Regno Unito e l'Egitto khediviale
Mahdi – soprannome di Mohammed Abdullah Hassan (m. 1920), detto "Il mullā pazzo", che guidò la rivolta dei dervisci somali contro il Regno Unito, l'Etiopia e l'Italia
Amir Mahdi – conosciuto anche come Hunza Mahdi o semplicemente Mahdi – alpinista pakistano
Mahdi al-Khalissi – leader religioso iracheno

Titoli
Mahdi o Mahdī – figura dell'escatologia islamica